Струги —  мн. число от сущ. «струг»
 Струги — деревня в Новосокольническом районе Псковской области
 Струги — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Струги Красные